Die Top 12 2013/14 war die zwölfte französische Mannschaftsmeisterschaft im Schach der Frauen. 

Meister wurde der Club d'Echecs d'Annemasse, während sich der Titelverteidiger Évry Grand Roque mit dem vierten Platz begnügen musste. Aus der Nationale I waren im Vorjahr der Club de Migne Echecs, C.E.M.C. Monaco, Cercle d’Echecs de Strasbourg und Cercle d’Echecs de Villepinte aufgestiegen. Während Strasbourg, Villepinte und Monaco den Klassenerhalt erreichten, musste Migne zusammen mit dem Club de Vandœuvre-Echecs absteigen. Da die Klasse zur kommenden Saison auf 14 Mannschaften aufgestockt wurde, stiegen diesmal nur zwei Mannschaften ab.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Top 12 (Frauen) 2013/14.

Spieltermine 

Die Vorrunde fand vom 9. bis 11. Mai 2014 in Mulhouse statt, die Finalrunde am 28. und 29. Juni in Nice.

Modus 

Die zwölf teilnehmenden Vereine spielen in der Vorrunde fünf Runden im Schweizer System. Über die Platzierung entscheidet zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte (3 Punkte für einen Sieg, 2 Punkte für ein Unentschieden, 1 Punkt für eine Niederlage, 0 Punkte für eine kampflose Niederlage), anschließend der direkte Vergleich (sofern er gespielt wurde), danach die Differenz zwischen Gewinn- und Verlustpartien und letztendlich die Zahl der Gewinnpartien. Die letzten Vier der Vorrunde steigen in die Nationale I ab, während sich die vier Erstplatzierten für die Finalrunde qualifizieren. Diese wird im k.-o.-System ausgetragen, wobei auch der dritte Platz ausgespielt wird.

Vorrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Endrunde

Übersicht

Entscheidungen

Halbfinale 

Im Halbfinale trafen in beiden Wettkämpfen etwa gleich stark besetzte Mannschaften aufeinander. Am Ende setzten sich mit Mulhouse und Annemasse die beiden Teams mit der besseren Vorrundenplatzierung knapp durch.

Finale und Spiel um Platz 3 

Während im Spiel um Platz 3 Montpellier einen überraschend hohen Sieg erreichte, war Annemasse im Finale gegen Mulhouse deutlich favorisiert, gewann aber nur knapp.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine der Vorrunde bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termin des Halbfinals bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termin des Finales und des Spiels um Platz 3 bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Sportveranstaltung in Frankreich
Schachveranstaltung 2013
Schachveranstaltung 2014